Éliane est un nom propre.

porté notamment par :
 Éliane Amado Levy-Valensi, (1919-2006), psychologue
 Éliane Assassi, (1958), sénatrice
 Eliane Becks Nininahazwe, activiste de HIV/AIDS
 Éliane Droubry, (1987), nageuse de Côte d'Ivoire
 Eliane Elias, (1960), chanteuse et pianiste brésilien
 Éliane Jacq, (1948–2011), athlète français
 Éliane Jeannin-Garreau, (1911-1999), résistante française
 Éliane Karp, (1953), anthropologue
 Éliane de Meuse, (1899-1993), artiste peintre
 Éliane Plewman, (1917-1944), agent du SOE
 Éliane Reyes, (1977), pianiste Belge.
 Éliane Radigue, (1932), compositrice de musique électronique

également
 (1329) Eliane, astéroïde

Références 

Homonymie de prénom